Kabinett Brnabić steht für:

 Kabinett Brnabić I, serbische Regierung von 2017 bis 2020
 Kabinett Brnabić II, serbische Regierung von 2020 bis 2022
 Kabinett Brnabić III, serbische Regierung seit 2022